Нарния () — королевство в мире Нарнии.

Название Нарнии 
Вымышленное королевство предположительно названо К. С. Льюисом в честь небольшого итальянского города Нарни () в Умбрии, между Римом и Ассизи (совр. провинция Терни), основанного в VII в. до н. э. осками как Неквин (), но переименованного их завоевателями-римлянами в честь протекавшей через него реки Нера, притока Тибра. Источником для заимствования могли послужить географические карты и справочники, или же книга вторая полемического сочинения Тертуллиана «Апология, или К язычникам» (200 г. н. э.), где этот город упоминается в перечне центров языческих культов как место почитания бога Визидиана Нарниенского.

История Нарнии 
Мир Нарния был создан львом Асланом. До его создания на том месте, где впоследствии появился этот мир, была пустота. Аслан запел первую песню, создав основу мира. После этого его песнь переменилась, появились растения, деревья, травяной покров. Затем, когда Аслан запел третью песню, стали появляться животные и мифические существа.
Аслан созвал для совета по одному самцу и одной самке от каждого животного. Он рассказал им об этом мире, о том, что можно делать, а чего нельзя, и что в случае нарушения правил, они снова станут бессловесными.

География Нарнии 
Название «Нарния» связано не только с Нарнийским миром, но особенно со страной Нарния внутри этого мира, которую создатель Аслан — Великий Лев — наполнил говорящими животными и мифическими существами. Нарния — страна гор и равнин, в основном покрыта лесом. На востоке страну ограничивает Восточный Океан, на западе — огромные горы, на севере — река Шриббл, и на юге — пустыня.

Экономическое сердце страны — Великая Река Нарнии, которая входит в страну на северо-западе и на востоко-юго-востоке впадает в Восточный Океан. Резиденция правительства — Кэр-Паравель, в устье Великой Реки. Другие города на реке (с востока на запад): Беруна, Плотиная Дамба и Чиппингфорд. Частью территории Нарнии являются Одинокие Острова (со времён Геила ставшие вассальным герцогством) и, скорее всего, Семь Островов.

Население Нарнии 
В Нарнии живут говорящие животные и мифические существа. Первые получили в дар от Аслана способность мыслить и говорить, а вторые были им призваны сюда. Также Нарнию населяют люди, попавшие сюда с Земли через порталы.

Правители Нарнии

Династия Франциска

Долгая Зима

Золотой Век Нарнии

Тельмаринская Династия

Примечания

Ссылки 
Нарния на Нарния ФЭНДОМ

Королевства мира Нарнии
География Нарнии